Голдфингер:

 Голдфингер — третий фильм из цикла фильмов об английском суперагенте Джеймсе Бонде.
 Голдфингер — седьмой роман Яна Флеминга о приключениях британского агента Джеймса Бонда.